Рохат — многозначный термин:

 Рохат — станция Ташкентского метрополитена.
 Рохат — узбекистанский футбольный клуб.
 Рохат — известная чайхана в Душанбе.